Épieds (Eure) – francuska gmina w regionie Górna Normandia
 Épieds (Maine i Loara) – francuska gmina w regionie Kraj Loary
 Épieds (Aisne) – francuska gmina w regionie Pikardia